Piquot est un nom propre français qui peut faire référence à :

Patronyme 

 André Picquot (1908-1980), viticulteur et homme politique français ;
 François Picquot (mort en 1991), copilote automobile mort dans un accident de course pendant le rallye Dakar de 1991 ;
 Louis Picquot (1804-1870), biographe français, auteur de la première biographie de Luigi Boccherini et d'un catalogue de ses œuvres.

Divers 
 , marque anglaise de vaisselle en métal.

Patronyme français